Евге́ний Масло́вский:* Масловский, Евгений Александрович (1878—1937) — мирское имя иеромонаха Иувеналия, причисленного Русской православной церковью к лику святых.
 Масловский, Евгений Васильевич (1876—1971) — русский генерал, эмигрант.